Виксне () - латышская фамилия, распространённая также в России. Она происходит от латышского существительного «vīksna», что в переводе на русский язык означает «вяз». В Латвии широко распространены фамилии, образованные от названий деревьев — Озолс (дуб), Берзиньш (берёзка), Лиепа (липа) и т. д. Существует литовский аналог этой фамилии — Винкшна/Vinkšna, а также полонизированный вариант последней — Викшно/Wikszno.  

 Виксне, Ундина — актриса.
 Виксне, Янис Арвидович — советский и латвийский орнитолог
 Виксне, Янис (Жанис) Юрьевич - кавалер ордена Лачплесиса

Ссылки 
 Виксне на сайте Центр генеалогических исследований
 Виксне на генеалогическом форуме ВГД

Примечания